«Мандри́ківська» — проєктована станція Центрально-Заводської лінії Дніпровського метрополітену. Інша проєктна назва станції — «1-й масив».

Розташування 
Станція буде розташовуватися після станції «Дніпро», що теж проєктується, у першому мікрорайоні житлового масиву «Перемога», на набережній, трохи західніше котрої знаходиться історична місцевість міста.

Незважаючи на досить великий пасажиропотік, досі тривають дискусії щодо доцільності будови станції метро в межах мікрорайону. Її пропонується будувати біля залізничного вокзалу Дніпро-Лоцманська, де пасажиропотік замалий. Аби потрапити до станції, розглядається спорудження ескалаторного ходу довжиною  майже 600 м від вулиці Мандриківської, що розділяє приватний сектор та багатоповерхівки житлового масиву «Перемога-1». Таким чином місьцяни зможуть дістатися вокзалу, аби пересісти на приміську електричку, трасування котрої наразі теж проєктується.

Розгядається також і розгалуження лінії після станції «Історичний музей»: припускають, що розгалужений напрямок через станцію «Лоцманська» буде мати обмежений рух; натомість на іншому напрямку (через станції «Дніпро» та «Мандриківська») рух буде звичайним.

Перспективи 
Передбачається, що після цієї станції, лінія прямуватиме на південний схід до інших мікрорайонів житлового масиву «Перемога» через площу Перемоги, що розділяє 3-й та 4-й мікрорайони.  Напрямки будуть сходитися на станції «Площа Перемоги», якщо оберуть варіант трасування із розгалуженням лінії.

Див. також 
 Список станцій Дніпровського метрополітену

Примітки 

Станції Дніпровського метрополітену, які заплановано або будуються
Транспорт Мандриківки